La palabra "Over" se puede referir a:

 Over (Cambridgeshire), Inglaterra
 Over, canción de Lindsay Lohan (álbum Speak, 2005);
 Over, canción de High and Mighty Color (álbum Goover, 2005).
 Over, canción de Drake (álbum Thank Me Later, 2010)

Autores de nombres botánicos 
 Over - William Henry Over 1866-